Als Ochsenmaul wird bezeichnet:

 Ochsenmaul (Fleisch), Kopffleisch vom Rind
 Bärenklauen („Ochsenmäuler“), Schuhe aus dem 16. Jahrhundert
 die Pflanzenart Wegerichblättriger Natternkopf

Siehe auch: